Андрей Шевчук:
 Шевчук, Андрей Владимирович (род. 1985) — украинский футболист.
 Шевчук, Андрей Иванович (род. 1970) — российский легкоатлет-копьеметатель, МСМК России.